Yiyang kan syfta på:

Kina
 Yiyang – en stad på prefekturnivå i Hunan-provinsen
Yiyang, Shangrao, ett härad i Jiangxi-provinsen;
Yiyang, Luoyang, ett härad i Henan-provinsen i norra Kina.

WP:Projekt Kina